IPO se poate referi la:

 Ofertă publică inițială (în engleză Initial Public Offering, IPO)
 Intreprinderea de Pescuit Oceanic